Чугуно́в (Чугунова) — русская фамилия.

Мужчины 
 Чугунов, Александр Иванович (род. 1953) — советский футболист, российский тренер.
 Чугунов, Александр Петрович (1891—1964) — советский дирижёр и композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1962).
 Чугунов, Александр Павлович (1924—2019) — советский и российский правовед, участник Великой Отечественной войны, работник органов прокуратуры, Заслуженный юрист РСФСР.
 Чугунов, Андрей Кириллович (1827—1898) — русский технолог.
 Чугунов, Виктор Константинович (1916—1945) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Чугунов, Вильмир Семёнович (1932—2003) — психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор.
 
 
 
 Чугунов, Константин Алексеевич (1916—1991) — советский переводчик и редактор.
 Чугунов, Олег Вячеславович (род. 2004) ― российский киноактёр.
 Чугунов, Пётр Петрович (1881—1920) — участник Первой мировой войны и Гражданской войны, дважды кавалер ордена Красного Знамени.

Женщины 
 Чугунова, Валерия Витальевна (род. 1986) — российская актриса, телеведущая, журналист.
 Чугунова, Галина Владимировна (род. 1980) — российская гребчиха-байдарочница.